26. Mistrzostwa Europy U20 w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się od 15 do 18 lipca 2021 na stanie Kadriorg w Tallinnie, w Estonii.

Nieliczni rosyjscy zawodnicy wystąpili pod flagą European Athletics jako „autoryzowani lekkoatleci neutralni” (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2021 w lekkoatletyce
2021 w Estonii
Lekkoatletyka w Estonii
2021
Sport w Tallinnie